

Cinema
The White Squaw – cortometraggio del 1908
The White Squaw – cortometraggio del 1910
The White Squaw – cortometraggio del 1911
The White Squaw – cortometraggio del 1913 diretto da Henry McRae
The White Squaw – cortometraggio del 1920 diretto da Jay Hunt
La figlia del capo indiano (The White Squaw) – film del 1956

Letteratura
The White Squaw – romanzo del 1952 di Larabie Sutter